Mount Tod kan avse följande:
 Mount Tod, Antarktis, ett berg i Antarktis
  Mount Tod, British Columbia, ett berg i Kanada